Izraz Berke se lahko nanaša na naslednje:

 Berke, priimek
 Berke, vladar Zlate horde
 Rodbina Berke, ogrska plemiška rodbina